Erős Péter (1932–2014) magyar származású amerikai karmester
 Erős Péter (1949) filmrendező, operatőr, producer